

Prénom 
Adriana est un prénom féminin porté principalement dans les pays slaves, en Roumanie, en Italie et dans les pays hispanophones.

Nom de famille 

Adriana est un nom de famille porté principalement en Indonésie.

Botanique 
Adriana est un genre de plantes.

Toponyme 

 Villa Adriana, frazione de la commune de Tivoli (Italie).

Édifice 
 La porte Adriana est une porte de ville de Ravenne en Italie.

Musique 

 Adriana Lecouvreur, opéra de Francesco Cilea (1849) ;
 Adriana Mater,  opéra de Kaija Saariaho (2006).

Astronomie 
 (820) Adriana, astéroïde

Voir aussi

Référence 

Prénom féminin
Prénom italien
Prénom roumain
Prénom espagnol
Homonymie de patronyme
Patronyme indonésien
Patronyme roumain